Chassot est un nom de famille porté par : 
 Alfred Chassot (-), personnalité politique suisse ;
 Isabelle Chassot (-), personnalité politique suisse ;
 Frédéric Chassot (-), footballeur suisse ;
 Richard Chassot (-), coureur cycliste suisse.

Patronyme suisse